

Fisica 
 Bosone – tipo di particella

Persone 
 Bosone il Vecchio (800 circa – 855 circa) – duca franco
 Bosone I di Provenza (844 circa – 11 gennaio 887) – re di Provenza
 Bosone d'Arles (885 circa – dopo il 936) – conte di Provenza e marchese di Toscana
 Bosone II di Provenza (915-968) – conte di Provenza
 Bosone II (?–1085) – conte di Desenzano
 Bosone I di Challant (XI secolo) – visconte di Aosta
 Bosone (? – 1128) – vescovo di Torino
 Bosone (?–1181) – cardinale della Chiesa cattolica
 Bosone II di Challant (?–1210) – visconte di Aosta
 Daniele Bosone (1962) – politico italiano